RMG peut faire référence à :
 Robert McLaughlin Gallery, une galerie d'art publique à Oshawa ;
 Roularta Media Group, groupe média belge ;
 R–MgX, forme d'organomagnésien ;
 Team RMG (lit. Équipe RMG), écurie automobile allemande.